RPS peut faire référence à :
 Radar à pénétration de sol, un type de radar pour les études géophysiques ;
 Real Private Server, un type de serveur informatique ;
 Régions et peuples solidaires, une fédération de partis régionalistes ou autonomistes français ;
 Risque psychosocial / Risques psychosociaux ;
 Royal Photographic Society ;
 PMR446#RPS 446 (équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées dans la bande des : ) ;
 Remise de peine supplémentaire, un dispositif légal de réduction de peine privative de liberté ;
 RPS, mot-valise inventé par Florian Philippot, amalgamant le « PS » avec le R des « Républicains » et rappelant l'herpès ; il succède, après la disparition de l'UMP, à l'« UMPS ».

Références